Лос Чорос има више значења:

 Лос Чорос (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Чорос, Мигел Утриља (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Чорос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чорос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чорос, Предио Веинтиуно (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику